Oscar Cremers (burgemeester), Pieter Oscar Frans Marie Cremers (1904-1983) burgemeester van Haarlem
 Oscar Cremers (geestelijke), Antonius Aloysius Gerardus Cremers (1898-1988) Apostolisch Prefect van Hollandia (Nederlands-Nieuw-Guinea)